Пятый сезон вокального телешоу «Голос». Выходил в эфир Первого канала со 2 сентября по 30 декабря 2016 года. С января по апрель 2017 года (впервые в истории телешоу) был проведён концертный тур по городам России.

Наставники 
Григорий Лепс и Полина Гагарина остались членами жюри после четвёртого сезона телешоу. Александр Градский и Баста покинули проект; вместо них в качестве наставников были приглашены Дима Билан и Леонид Агутин, занимавшие красные кресла на протяжении трёх первых сезонов «Голоса».

Команды 

  Первое место
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Выбыл в полуфинале
  Выбыл в четвертьфинале
  Выбыл в нокаутах
  Спасён в поединках (имя вычеркнуто)
  Выбыл в поединках

Слепые прослушивания

Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 2 сентября 2016 года.

Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 9 сентября 2016 года.

Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 16 сентября 2016 года.

Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 23 сентября 2016 года.

Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 30 сентября 2016 года.

Выпуск № 6: Слепые прослушивания. 6-я неделя

Выпуск № 7: Слепые прослушивания. 7-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 14 октября 2016 года.

Поединки

Выпуски № 8-11: Поединки 
Легенда:

Нокауты

Выпуски № 12-14: Нокауты 
Легенда

Четвертьфинал

Выпуски № 15-16: Четвертьфиналы 
Прямые эфиры четвертьфиналов вышли 9 и 16 декабря 2016.Наставники разобьют свои команды на две тройки. По результатам голосования зрителей и наставника из каждой тройки дальше пройдет лишь один. После этого раунда в командах останется по 2 участников.

Легенда

Полуфинал

Выпуск № 17: Полуфинал 
Выпуск вышел в прямом эфир 23 декабря 2016 года.

Легенда

Финал

Выпуск № 18: Финал 
Финал вышел в прямом эфире 30 декабря 2016 года. Дарья Антонюк из команды Леонида Агутина стала победителем.

Выступления вне конкурса

Примечания 

Голос (Россия)
Телесезоны 2016 года